Macadam, MacAdam ou McAdam est un nom de famille et un nom de lieu, devenu nom commun par antonomase.

Patronyme 
 Al MacAdam (né en 1952), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 David MacAdam (1910-1998) est un opticien colorimétriste américain.
 John Loudon McAdam (1756-1836), ingénieur écossais, inventeur d'une technique d'empierrement des chaussées qui sera perfectionnée et nommée macadam en son honneur.
 John Macadam (1827-1865), chimiste, médecin et enseignant australien d’origine écossaise,
 John McAdam (homme politique), marchand et un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.

Nom commun 
Le nom macadam évoque : 
 le macadam, technique d'empierrement des chaussées développée par John Loudon McAdam
 la noix de macadam ou noix du Queensland, fruit du Macadamia, arbre tropical nommé en hommage à John Macadam

Toponyme 
 McAdam, village  et paroisse du Comté d'York situé au sud-ouest du Nouveau-Brunswick (Canada)

Autres 
Cinéma
 Macadam, film français réalisé par Marcel Blistène en 1946
 Macadam Cowboy (Midnight Cowboy), film dramatique américain réalisé par John Schlesinger sorti en 1969
 Macadam à deux voies (Two-Lane Blacktop), road movie réalisé par Monte Hellman en 1971

Danse
 Macadam Tap, quatuor de claquettistes parisiennes

Littérature
  Macadam , bande dessinée de Fabtien Lacaff
 Macadam, collection de romans pour adolescents publiée par les éditions Milan

Cuisine
 Macadam, plat typique de Guyane

Médias
 Macadam, créé en 1993, le premier journal de rue parisien
 Macadam tribus, émission de radio de Radio-Canada

Musique
 Les Fleurs de macadam, titre du chanteur québécois Jean-Pierre Ferland
 Macadam est le titre d'un album d'Yves Simon duquel est extrait la chanson Macadam à quatre voies
 Macadam Massacre, premier album des Bérurier Noir
  Macadam  Youssoupha
 Bye Bye Macadam, de Rone
 Rat du Macadam, de Gringe 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre